Il singolare del torneo di tennis Prague Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sláva Doseděl che ha battuto in finale Jan Hernych 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Michal Tabara (semifinali)
 Sláva Doseděl (Campione)
 André Sá (semifinali)
 Martin Damm (quarti di finale)

 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Ota Fukárek (quarti di finale)
 Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2001